El término azafrán se refiere a:
 la especia derivada de los estigmas secos de la flor de Crocus sativus;

Por extensión, se emplea también para:
 el cártamo Carthamus tinctorius en Canarias;
 el cólquico Colchicum autumnale en España;
 la cúrcuma Curcuma longa en Perú.